New Zealand Football Championship 2009/2010 var den sjätte säsongen av New Zealand Football Championship, ligan bestod av 8 lag, Auckland City vann grundserien medan slutspelet vanns av Waitakere United.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Källor 
 Officiella hemsida
 Rsssf.com
 Soccerway.com

2009 i Nya Zeeland
2010 i Nya Zeeland
2009/2010
Fotbollssäsongen 2009/2010